Salvador Jarque Borràs (La Vall d'Uixó, 1957), ciclista valencià
 Salvador Jarque Esteban (La Vall d'Uixó, 1930), ciclista valencià